Saint-Vivien (deutsch: Sankt Bibianus) ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Vivien (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Saint-Vivien (Dordogne) im Département Dordogne

mit Namenszusatz:
 Saint-Vivien-de-Blaye im Département Gironde
 Saint-Vivien-de-Médoc im Département Gironde
 Saint-Vivien-de-Monségur im Département Gironde

Kirchen – vor allem im Südwesten Frankreichs:
 St-Vivien (Pons)
 St-Vivien (Rouen)
 Saint-Vivien (Saintes)